Lust ist die Bezeichnung für:

 Lust, eine zuhöchst angenehme Weise des Erlebens 
 Lust auf etwas: ein Gefühl des Begehrens, siehe Begierde 
 Lust (Staßfurt), Ortsteil im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt (bis 2003 Ortsteil von Löderburg)
 Lužec (Vroutek) (Lust), Ortsteil von Vroutek, Tschechien
 Lust Cobra Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

als Titel:
 Lust (Zeitschrift), deutsche Lesben- und Schwulenzeitschrift 
 Lust (Roman) von Elfriede Jelinek aus dem Jahr 1989
 Lust (2022), Fernsehserie unter der Regie von Ella Lemhagen

Lust ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lust (* 1967), österreichischer Schauspieler

 Ferdinand Lust (1834–1920), preußischer Generalmajor
 Franz Lust (1880–1939), deutscher Pädiater (Kinderarzt)
 Karl-Heinz Lust (1946–2009), deutscher Unternehmer
 Kendra Lust (* 1978), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Louis Ferdinand Otto Lust (1834–1920), königlich preußischer Generalmajor
 Matthias Lust (* 1970), deutscher Fußballer
 Ulli Lust (* 1967), österreichische Comiczeichnerin und Online-Verlegerin
 Victoria Lust (* 1989), englische Squashspielerin
 Wilhelmina Lust (* 1932), niederländische Weitspringerin, Hürdenläuferin und Sprinterin

LUST steht als Abkürzung für:
 Liste unabhängiger Studenten